Borna, langue de la République démocratique du Congo, peut-être la même langue que le boma

 Borna, ville de Saxe en Allemagne

Bertin Borna (1930-2007), avocat et homme politique béninois